Abdallah Deeb, calciatore giordano
Amer Khalil Deeb, calciatore giordano
Serena Deeb, wrestler statunitense